VTV pode ser:

 VTV, emissora de televisão brasileira instalada em Santos, São Paulo;
 VTV, extinta emissora de televisão brasileira instalada em Goiânia, Goiás;
 VTV, emissora de televisão brasileira instalada em Santa Rita, Maranhão;
 VTV, um canal de televisão por assinatura uruguaio. 
 Venezolana de Televisión, uma das emissoras da televisão estatal da Venezuela. 
 VTVM, (Vacuum Tube Voltmeter), instrumento eletrônico para medição de tensão elétrica mais conhecido como voltímetro.

Desambiguação